Aleksander Garlicki (ur. 1934) – polski geolog
 Andrzej Garlicki (1935–2013) – polski historyk, publicysta
 Apolinary Garlicki (1872–1940) – polski socjolog, historyk
 Jan Garlicki (1914–1989) – polski prawnik i archiwista
 Janusz Garlicki (ur. 1923) – polski dziennikarz i pisarz
 Lech Garlicki (ur. 1946) – polski prawnik
 Łukasz Garlicki (ur. 1977) – polski aktor
 Marian Garlicki (1908–2002) – polski lekarz, generał brygady Wojska Polskiego, uczestnik II wojny światowej
 Piotr Garlicki (ur. 1945) – polski aktor
 Stanisław Garlicki (1875–1935) – polski matematyk i chemik
 Stanisław Wojciech Garlicki (1902–1972) – polski działacz socjalistyczny, adwokat
 Tomasz Garlicki (ur. ok. 1730) – ksiądz katolicki, kaznodzieja konfederacji barskiej w województwie krakowskim
 Władysław Garlicki (1897–1953) – polski oficer

Zobacz też 
 Zofia Garlicka